Greeley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greeley (Colorado)
Greeley (Iowa)
Greeley (Kansas)
South Greeley